Појам Блашковићи може се односити:
 Блашковићи (Кршан), насељено место у општини Кршан, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Блашковићи (Винодолска општина), насељено место у Винодолској оптини, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска